Adam Müller ist der Name folgender Personen:

* Otto Häcker (Jurist) (1865–1940), deutscher Jurist und Heimatforscher 
 Otto Häcker (Journalist) (1898–1970), deutscher Journalist